Аллсвенскан 1946/1947 () — 23-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 26 июля 1946 года и закончился 1 июня 1947 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1946/1947
Швеция
Спорт в Швеции в 1947 году‎
Швеция
Спорт в Швеции в 1946 году